Tocoa kan syfta på:

Honduras 

 Tocoa (kommun), Departamento de Colón, 
 Tocoa (ort), Departamento de Colón,